Житище — название населённых пунктов в России:

 Житище — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Житище — деревня в Локнянском районе Псковской области.